

Patronyme 

 Alain Giguère (1958-), avocat fiscaliste et homme politique canadien ;
 Christine Giguère (1964-), violoncelliste québécoise ;
 Claude-André Faucher-Giguère, astrophysicien canadien ;
 David Giguère (19?-), auteur-compositeur-interprète et acteur canadien, originaire du Québec ;
 Diane Giguère (1937-), écrivaine québécoise ;
 Hermann Giguère (1938-), ecclésiastique canadien ;
 Jean-Sébastien Giguère (1977-), joueur de hockey sur glace professionnel canadien de la ligue nationale de hockey ;
 Joseph Giguère (1940-2020), syndicaliste et coopérant québécois ;
 Marcel Giguère (1917-1997), comédien, humoriste et bruiteur québécois ;
 Mario Giguère (1957-), illustrateur de science-fiction et fantastique, scénariste et dessinateur québécois de bande dessinée ;
 Nathalie Giguère (1973-), nageuse canadienne, spécialisée dans le 200 mètres brasse ;
 Paul-Antoine Giguère (1910-1987), professeur et chimiste canadien ;
 Pierre Giguère (1964-), agriculteur et homme politique québécois ;
 Réal Giguère (1933-2019), animateur de télévision, animateur de radio, scénariste et acteur québécois ;
 Robert Giguère (1616-1709), cofondateur de Sainte-Anne-de-Beaupré et l'ancêtre des Giguère d'Amérique ; 
 Roger Giguère (1944-2022), acteur, marionnettiste et bruiteur québécois ;
 Roland Giguère (1929-2003), écrivain québécois ; 
 Samuel Giguère (1985-), joueur canadien de football canadien et de football américain évoluant au poste de receveur éloigné ;
 Serge Giguère (1946-), directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et monteur québécois ; 
 Sylvain Giguère (1958-) acteur et animateur de radio québécois.